Ekaterina Makarova era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al primo turno da Ana Bogdan.

In finale Svetlana Kuznetsova ha battuto Donna Vekić con il punteggio di 4-6, 7-67, 6-2.

Teste di serie 

  Caroline Wozniacki (ritirata)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Naomi Ōsaka (secondo turno)
  Ekaterina Makarova (primo turno)

 Aleksandra Krunić (primo turno)
 Belinda Bencic (quarti di finale)
 Donna Vekić (finale)
<li> Yulia Putintseva (quarti di finale)

Wildcard 

  Bianca Andreescu (ritirata)
  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

 Katie Swan (primo turno)

Qualificate 

  Allie Kiick (quarti di finale)
  Anhelina Kalinina (primo turno)

 Sofya Zhuk (primo turno)
 Harriet Dart (primo turno)

Lucky loser 

  Mayo Hibi (primo turno)

 Ysaline Bonaventure (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2018